Brull peut faire référence à :

 Brull ou , fromage tendre et frais du Maestrat et des terres de l'Èbre dans les Pays catalans qui s'apparente au mató et similaire à la brousse.
 El Brull, commune de la comarque d'Osona en Catalogne.
 Joan Brull (1863-1912), peintre catalan, représentant du symbolisme.